Heston bezeichnet:
 einen Distrikt in der Grafschaft Middlesex, siehe London Borough of Hounslow

Personen:
 Charlton Heston (1923–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Edward Louis Heston CSC (1907–1973), US-amerikanischer Geistlicher, katholischer Kurienerzbischof
 Fraser Clarke Heston (* 1955), US-amerikanischer Filmregisseur
Heston Blumenthal (* 1966), Britischer Fernsehkoch

Siehe auch:
 Heston Brake
 Heston-Modell
 Hesston